«Ошибка» () — восьмой эпизод второго сезона сериала «Доктор Хаус».

Сюжет 
После смерти пациентки Стейси должна поговорить с Чейзом и Хаусом, чтобы найти правильные слова, которые они должны сказать на больничной комиссии. Большую часть серии Чейз и Хаус рассказывают о том случае.

Молодая мать, Кейла, готовит своих дочек к выступлению на сцене детсада. Вдруг у неё начинаются очень сильные боли в животе. Через день после этого она вместе с братом идет в больницу, где ее осматривает Форман. Он замечает воспаление радужной оболочки. Чейз предполагает Болезнь Бехчета, Хаус дает распоряжение проверить гениталии. После проверки Чейз обнаруживает язву и дает ей преднизон, антацид и сделал на руке проверку на патергию, которая должна проявиться через 24 часа. 

На следующий день Кейла снова приходит в больницу. Она оторвала его от телефонного разговора и показала тест. Он был положительный, также она сказала, что у неё все еще болит живот. Чейз выписал ей более сильные лекарства. Кейла хотела сказать еще что-то, но промолчала. Вскоре женщину привозят на скорой, её начало рвать кровью и она потеряла сознание на работе. Чейз находит у неё два прободения. Хирурги зашили их, но содержимое желудка попало в брюшную полость и начался перитонит. 

Вследствие формирования инфекционно-токсического шока у пациентки развилась стойкая гиповолемия и крайне сильная централизация кровообращения, что привело к повреждению печени и почек. Причиной развития осложнений язвенной болезни желудка стала халатность врача Чейза, поскольку при осмотре он не расспросил пациентку о характере стула. Кэмерон и Чейз сообщают брату Кейлы, что ей нужно делать трансплантацию печени. Тем временем у женщины начинаются сильные боли в животе, Чейз находит тромб.

Печень совсем отказывает, донора нет. Сэм, брат пациентки, хочет отдать ей половину свои печени. Однако никакой хирург не сделает пересадку так быстро. Через шантаж Хаус договаривается о трансплантации. После неё, при осмотре, Чейз замечает инфекцию. Команда думает, что это стрептококк. Тем временем в кабинет заходит Сэм и Хаус, по красноватости лица и самодельной татуировке, узнает, что у него гепатит C. Сэм спрашивает, что это он фактор ухудшения состояния Кейлы. Хаус отвечает положительно, но считает, что у его сестры не гепатит, а рак. 

После анализов и тестов у Сэма подтверждают рак, который не проявлялся много лет. Но у Кейлы он проявился быстрее через иммунодепрессанты. Кейлу уже не спасти, но Сэм нашел ей печень на черном рынке и убедил Кейлу сделать новую пересадку. Перед самым отъездом Чейз сказал ей, что это все равно не поможет. Кейла вскоре умирает. Через некоторое время Сэм приходит к Чейзу на проверку. Он говорит, что из-за недостатка денег он с дочерьми Кейлы едет в другой штат. 

Чейз знает, что это он виноват в смерти его сестры и говорит Сэму, что когда она приходила к нему он не осмотрел ее как следует через похмелье и головную боль. После рассказа этой истории Чейз, Хаус и Стейси идут к кабинету Кадди, где она зачитывает им иск в суд и требование выплатить моральную компенсацию в $10 миллионов. Хаус знает, что у Чейза не было похмелья и идет с ним в другую комнату где Чейз рассказывает ему, что на самом деле он был расстроен из-за новости о смерти отца.

Больничная комиссия решает устранить Чейза на неделю от работы и записать выговор в личное дело. Также комиссия решает, что месяц за деятельностью Хауса будет следить другой врач, которого назначит Кадди. Она выбирает Формана.

Ссылки 

Эпизоды 2-го сезона телесериала «Доктор Хаус»
Эпизоды телесериалов США 2005 года